McKinnon ist der Familienname folgender Personen:

 Allan McKinnon (1917–1990), kanadischer Politiker
 Barry McKinnon (* 1944), kanadischer Dichter
 Betty McKinnon (1925–1981), australische Sprinterin
 Casey McKinnon (* 1978), kanadische Schauspielerin, Schriftstellerin und Videoproduzentin
 Clinton D. McKinnon (1906–2001), US-amerikanischer Politiker
 Cole McKinnon (* 2003), schottischer Fußballspieler
 Daniel McKinnon (1922–2017), US-amerikanischer Eishockeyspieler

 Donald McKinnon (* 1939), neuseeländischer Politiker
 Flora McKinnon Drummond (1878–1949), englische Frauenrechtlerin
 Gary McKinnon (* 1966), britischer Hacker
 Jana McKinnon (* 1999), österreichisch-australische Schauspielerin
 Jeremy McKinnon (* 1985), US-amerikanischer Rockmusiker und Musikproduzent
 Jerick McKinnon (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Johnny McKinnon (1902–1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Kate McKinnon (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Komödiantin
 Kiley McKinnon (* 1995), US-amerikanische Freestyle-Skisportlerin
 Paul McKinnon (* 1958), englischer Fußballspieler
 Rachel McKinnon (* 1982), kanadische Radsportlerin, Wissenschaftlerin und Aktivistin, siehe Veronica Ivy
 Ray McKinnon (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Ronald McKinnon (1935–2014), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 Sheila McKinnon, kanadische Fotografin und Journalistin
 William S. McKinnon (1852–1908), US-amerikanischer Politiker

McKinnon ist der Name folgender Orte:
 McKinnon (Wyoming), Siedlung im US-Bundesstaat Wyoming
 McKinnon (Victoria), im australischen Bundesstaat Victoria

Sonstiges:
 McKinnon-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 McKinnon Island, Insel vor der Küste des Enderbylands, Antarktika

Siehe auch:
 MacKinnon